Dennis Störl (ur. 3 października 1979) – niemiecki skoczek narciarski. Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 2000/2001, kiedy zajął 59. miejsce w klasyfikacji generalnej.

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium konkursów Pucharu Kontynentalnego 
  Villach – 18 lipca 1999 (1. miejsce)
  Hakuba – 24 października 1999 (3. miejsce)
  Berchtesgaden – 5 lutego 2000 (1. miejsce)
  Ishpeming – 19 lutego 2000 (2. miejsce)
  Ishpeming – 20 lutego 2000 (2. miejsce)
  Lauscha – 27 stycznia 2001 (3. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Niemieccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1979